

Architettura 
 Palace Hotel – albergo di San Francisco, in California (Stati Uniti d'America)
 Palace Hotel – albergo di Varese, in Lombardia (Italia)

Cinema e televisione 
 Palace  – film franco-tedesco del 1985 diretto da Édouard Molinaro
 Palace  – serie televisiva francese del 1988
 Palace  – film franco-spagnolo del 1996 diretto da Joan Gràcia, Paco Mir e Carles Sans

Altro 
 Crystal Palace F.C.  – società calcistica inglese, comunemente chiamata Palace
 Palace Software – azienda di videogiochi britannica 1984-1991
 Palace – cantautore statunitense (Will Oldham)

Pagine correlate 
 Palace Hotel

Altri progetti